Ober-Ost – Naczelne Dowództwo Armii Cesarstwa Niemieckiego na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej
 Ober-Ost – jednostka administracyjna utworzona przez Cesarstwo Niemieckie na części okupowanego w latach 1915-1918 terytorium imperium rosyjskiego
 Ober-Ost – Naczelne Dowództwo na Wschodzie, tymczasowa niemiecka władza okupacyjna na okupowanej przez Wehrmacht w trakcie agresji na Polskę części terytorium państwowego II Rzeczypospolitej

Zobacz też:
 Ost